Сръбската радикална партия () или СРП е сръбска националистическа политическа партия в Сърбия. Тя е основана през 1991 г. в град Крагуевац, при обединението на две националистически партии – Сръбско четническо движение с председател Войслав Шешел и Народна радикална партия с председател Томислав Николич. Неин председател е Войслав Шешел.

Председатели 

Действащи председатели по време на задържането на Войслав Шешел

В периода 2003 – 2014 г. Шешел е задържан от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия. През това време партията е ръководена от трима души.

Резултати от избори

Президентски избори 
Резултати на партията от изборите за президент на Сърбия:

Резултати на партията от изборите за президент на Сърбия и Черна гора:

Парламентарни избори 
Резултати на партията от изборите за Народна скупщина:

Вижте също 
 Списък на политическите партии в Сърбия

Източници

Външни препратки 

  

 
Земун
Основани в Сърбия през 1991 година